KWU steht für:
 Kraftwerk Union, ehemaliges deutsches Unternehmen
 Kommunales Wirtschaftsunternehmen, eine Wirtschaftsform zu Zeiten der Sowjetischen Besatzungszone (ab 1946, bis spätestens 1952 in VEB umgewandelt)
 Konservatorium Wien Privatuniversität, siehe Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien
 Bahnhof Wuppertal-Unterbarmen (DS100-Code), deutscher Bahnhof

kwu steht für:
 Kwakum (ISO-639-3-Code), Bantusprache im Kamerun

Abkürzung